Workrave —  свободное кроссплатформенное программное обеспечение, разработанное для сохранения здоровья человеку, который постоянно находится за компьютером. Эта программа помогает в предупреждении и лечении синдрома запястного канала и снятии общего мышечного напряжения.

Технические подробности 
Существуют официальные сборки для Microsoft Windows и для Linux с GNOME; также существуют неофициальные сборки для Debian GNU/Hurd и Debian GNU/kFreeBSD. Workrave использует графическую библиотеку GTK+.

Принцип работы 
Workrave регулярно напоминает пользователю о том, что необходимо сделать перерыв. Во время перерыва предлагается сделать упражнения для рук, глаз, поясницы и т. п. Подробные настройки программы позволяют задавать время работы и три вида перерывов.

Частота перерывов зависит от активности устройств ввода; при отсутствии ввода в течение времени перерыва время, оставшееся до перерыва, сбрасывается.

Workrave умеет блокировать экран, клавиатуру. Workrave можно управлять по сети — например, чтобы контролировать отдых детей от компьютерных игр, или получать сообщения о перерывах, пользуясь несколькими компьютерами.

См. также 
 WarMUX — игра, в которой есть команда Workrave, составленная из овцеподобных персонажей с именами, связанными с овцами, во главе с Workrave.

Примечания

Ссылки 

 Workrave Официальный сайт
 
 
 
 "Operating Your Body at Peak Performance", a Linux Journal column about xwrits, RSIBreak, and Workrave
 

Свободные утилиты
Свободное кроссплатформенное программное обеспечение